Osphranter is een geslacht van grote kangoeroes en middelgrote wallaroes (familie Macropodidae). In 1842 creëerde John Gould het ondergeslacht Macropus (Osphranter). Vergelijking van homoloog DNA heeft meer inzicht gegeven in de verwantschap binnen de kangoeroefamilie. Het geslacht Macropus zoals dat voor 2019 was afgegrensd, bleek niet alle soorten te bevatten die afstammen van de gemeenschappelijke voorouder, omdat de moeraswallaby (Wallabia bicolor) daarin ontbrak. Liever dan de moeraswallaby toe te voegen aan het geslacht Macropus, gaven de betreffende onderzoekers de voorkeur aan het behoud van het geslacht Wallabia en het opsplitsen van het voormalige geslacht Macropus. Alleen de oostelijke en westelijke grijze reuzenkangoeroe blijven behouden in het geslacht Macropus, omdat de oostelijke grijze reuzenkangoeroe de typesoort is. De gemeenschappelijke voorouder van de beide grijze reuzenkangoeroes is als eerste afgesplitst van de rest van de onderfamilie. De antilopekangoeroe, de rode reuzenkangoeroe, de wallaroe en de zwarte wallaroe zijn meer aan elkaar verwant dan aan de andere kangoeroes en zijn nu ingedeeld in het geslacht Osphranter. De gemeenschappelijke voorouder van het geslacht Osphranter is als tweede afgesplitst van de gemeenschappelijke voorouder van de moeraswallaby (Wallabia bicolor) en de soorten van het geslacht Notamacropus (zandwallaby, aalstreepwallaby, tammarwallaby, de rond 1930 uitgestorven oostelijke Irmawallaby, Irmawallaby, parmawallaby, witwangwallaby en Bennettwallaby). Het voorstel tot splitsing is overgenomen door de Australian Faunal Directory in 2020. De volgende boom is een weergave van de huidige inzichten in de verwantschappen tussen de hier genoemde kangoeroesoorten.

De soorten uit het geslacht Osphranter komen van nature uitsluitend voor op het vaste land van Australië.

Kangoeroes